Lantierei ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Lantieri (geb. 1954), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler
 Rita Lantieri (geb. 1940), italienische Opernsängerin (Sopran)